Havelland steht für:

 Havelland, historische Landschaft in Brandenburg
 Landkreis Havelland, Landkreis in Brandenburg 
 Havelland (Schiff, 1921), Motorschiff
 Havelland (Schiff, 1985), Berliner Fahrgastschiff

Siehe auch:

 Autobahndreieck Havelland, Autobahndreieck
 Havelland-Kaserne, Kaserne der Bundeswehr in Potsdam in Brandenburg
 Havelland-Kliniken, Havelland Kliniken Unternehmensgruppe
 Havelland-Radweg, Radweg in Brandenburg